Ток-шоу ( — разговорное представление) — типичная телевизионная программа.

Другие значения Ток-шоу: 

Talk Show (группа) — Американская рок-группа
Talk Show (Talk Show альбом)
Talk Show (альбом The Go-Go's) — Альбом группы The Go-Go's
Talk Show (Красавцы) — Эпизод сериал Красавцы 
Ток-шоу с Спайком Ферестеном — Американское ток-шоу на канале FOX